Dedulești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Dedulești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Dedulești (Brăila), Dorf im Kreis Brăila
 Dedulești (Buzău), Dorf im Kreis Buzău